Американский добровольческий корпус (, ), также известный как Бригада Джорджа Вашингтона () — военное подразделение СС, набиравшееся из числа военнопленных американцев. До конца Второй мировой войны полностью не было сформировано, некоторыми историками даже оспаривается возможность его существования.

Описание структуры корпуса 
Несмотря на высказывания Йозефа Геббельса о США как о стране «со смесью рас, которую даже не назовёшь народом», в планах нацистской Германии фигурировало создание американского подразделения СС. Американский добровольческий корпус должен был объединить американских антикоммунистов и антибольшевиков в борьбе против СССР наподобие Легиона французских добровольцев, а основная часть солдат должна была набираться среди военнопленных.

Удалось ли сформировать корпус и набрать туда хоть какое-либо количество солдат — этот вопрос до сих пор остаётся открытым. По мнению историков Александра МакКи и Дж. Ли Рэди, корпус действительно существовал в реальности, причём МакКи утверждает, что туда набрали американских пленных из лагеря в Дрездене, а по словам Ли Рэди, в корпус успели набрать около сотни солдат. Были ли среди них коллаборационисты и добровольцы — пока не ясно и не доказано. В качестве отличительных признаков использовались нарукавные нашивки в форме стилизованного американского флага, а на петлицах мундиров изображался белоголовый орлан. В качестве слов на нарукавной ленте (такой, как у подразделения фронтовых журналистов СС «Курт Эггерс») использовались слова «American Free Corps» и «George Washington Brigade».

Служащие 
Официально утверждается, что несколько тысяч американских солдат действительно воевали на стороне Вермахта в годы Второй мировой войны, однако возможно, что это были американские немцы, ещё ранее приехавшие из США по программе «Фольксдойче». К 1920 году в США проживало около 8 миллионов человек, для которых родным языком был немецкий. В 1939 году несколько сотен американцев обучались в немецких университетах, но в конце 1930-х годов некоторые члены партии «Германоамериканский союз» и этнические немцы, поспешили в Германию в качестве рабочей силы. В 1939 году, уже после начала войны немецкое руководство предложило американским немцам право на подготовку к военной службе в особых подразделениях. Однако, доказательств о службе американских немцев так и не было кем-либо предъявлено.

Во время немецкого контрнаступления в Арденнах в 1944 году, на стороне Германии в тех боях действовало особое диверсионное подразделение, все 150 солдат и офицеров этого подразделения имели твёрдое знание английского языка. Предназначением этой группы являлись диверсионные акты, подготовка засад и ловушек, а также спецпропаганда в тылу противника и распространение паники. Эту боевую группу часто по ошибке называют Американским добровольческим корпусом, на самом деле это была особая группа «Штилау» из специальной 150-й танковой бригады СС.

Возможные руководители корпуса 
С 1943 года после всё более активного вмешательства США в ход боевых действий во Второй мировой войне, в Германии развернулась всё более мощная пропаганда по вербовке в вооружённые формирования как пленных иностранных солдат, так и коллаборационистов различных национальностей. В это же время в Германии начали задумываться о формировании военных подразделений не только из французов, но и из англичан и американцев. В числе американских граждан, которые оказывали такую помощь, были такие известные деятели, как Фред Кальтенбах, Дуглас Чендлер и Роберт Бест.

В качестве командира корпуса упоминается Мартин Джеймс Монти, бывший лейтенант ВВС США итало-швейцарского происхождения. В 1944 году он угнал самолёт и приземлился в Германии, добровольно сдавшись в немецкий плен. После некоторых переговоров Монти был принят в полк СС «Курт Эггерс», подразделение военных корреспондентов. В 1949 году Монти был депортирован в США и приговорён к 25 годам тюрьмы за сотрудничество с нацистами, однако в обвинении по поводу возможной службы в Американском добровольческом корпусе ничего не говорилось.

В некоторых документах фигурирует имя ещё одного американца итальянского происхождения Питера Делани, уроженца Луизианы, капитана Ваффен-СС, который якобы вместе с Монти прошёл военную подготовку в СС. Монти и Делани часто выезжали в ряды американских войск, и как пропагандисты, пытались переманить некоторых солдат армии США на сторону Вермахта, обещая им более качественную службу и новые возможности для карьерного продвижения. Впрочем, в Федеральном архиве Германии насчитывается всего семь американских граждан — членов СС и СД, среди которых нет Делани и Монти, а в архивах Луизианы о Делани не упоминается ни разу, что ставит под сомнение сам факт существования Делани в реальности. Есть версии, что под этим именем скрывался французский коллаборационист Пьер де ля Ней дю Вер (1907—1945), служивший в Легионе французских добровольцев против большевизма, однако это опроверг его сын Пьер Анри дю Вер.

Примечания 

Американский коллаборационизм
Иностранные добровольцы вермахта
Корпуса СС во Второй мировой войне
Мистификации